Hilisaloo (Sitolu Ori), een plaats in Indonesië
Hilisaloo (Amandraya), een plaats in Indonesië